

Населені пункти та їхні частини
 Марцинкув — село в гміні Бистшиця-Клодзька Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Марцинкув — село в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Марцинкув — село в гміні Вонхоцьк Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Марцинкув — частина села Подварпе в гміні Севеж Бендзинського повіту Сілезького воєводства

Примітки